Kizuna – satelita
 Kizuna – singiel Aya Ueto